CITYNET est un réseau de grandes villes asiatiques, créé en 1987, sous la dénomination officielle de « Réseau des autorités locales pour la gestion des établissements humains ».

Lien externe

Notes et références 

Politique en Asie